Diaphragma (von ) steht für:

 Zwerchfell, die Muskel-Sehnen-Platte zwischen Brustkorb und Bauchhöhle 
 Beckenboden, der muskulöse Boden der Beckenhöhle
 Diaphragma (Empfängnisverhütung), auch Scheidenpessar, ein mechanisches Verhütungsmittel

 eine verstellbare Öffnung bei optischen Geräten, siehe Blende (Optik)
 Diaphragma (Mykologie), deutlich sichtbare, pergamentartige Trennschicht zwischen Gleba und Subgleba bei einigen Stäublingen
 ein Breitenkreis in der Klimalehre der antiken Geographie, siehe Klima (Historische Geographie)#Griechisch-römische Antike
 Diaphragma (Elektrochemie), eine eigentlich trennende, aber doch elektrolytisch leitende Scheidewand in einer elektrochemischen Zelle
Siehe auch: